Logan Pyett (né le  à Balgonie, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Formé avec les Pats de Regina de la Ligue de hockey de l'Ouest, il fut l'avant dernier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2006. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2005 et 2007. En 2008-2009, il rejoint les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey.

En 2008, il représenta le Canada au Championnat du monde junior de hockey sur glace. Il y remporta une médaille d'or.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Pats de Regina ||LHOu ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||Pats de Regina ||LHOu ||67 ||5 ||19 ||24 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Pats de Regina ||LHOu ||71 ||10 ||35 ||45 ||89 ||6 ||1 ||6 ||7 ||12
|-
|2006-2007 ||Pats de Regina ||LHOu ||71 ||14 ||48 ||62 ||84 ||10 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2007-2008 ||Pats de Regina ||LHOu ||62 ||20 ||34 ||54 ||54 ||6 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||61 ||3 ||11 ||14 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||80 ||9 ||21 ||30 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||74 ||9 ||13 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||73 ||2 ||25 ||27 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Whale du Connecticut ||LAH || 74|| 7|| 32|| 39|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 33|| 5|| 5|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 17|| 1|| 4|| 5|| 4|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 21|| 4|| 3|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 32|| 1|| 7|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||26 ||4 ||11 ||45 ||49 ||4 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2018-2019 || Bears de Hershey ||LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || KooKoo Kouvola ||Liiga ||21 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Frederikshavn White Hawks ||  Metal-Ligaen ||12 ||0 ||4 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda || Erste Liga ||20 ||5 ||5 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Internationales 

|-
|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du HK Vitiaz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Tōhoku Free Blades
Joueur des Bears de Hershey